Матадепера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 24,83 км². Население — 8606 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Хоан Баптиста.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны